Men steht für:
 Men (Gottheit), eine phrygische Gottheit
 Men (Kendō), Kopfschutz der Kendō-Rüstung
 Name des Sterns Alpha Lupi
 Originaltitel von Männer sind zum Küssen da, US-amerikanisches Filmdrama von Zoe Clarke-Williams (1997)
 Originaltitel von Men – Was dich sucht, wird dich finden, britisches Horrordrama von Alex Garland (2022)
 Men (Zeitschrift), US-amerikanische Zeitschrift
 Men, Lied von Herbert Grönemeyer, siehe Männer (Lied)
 Abkürzung des Sternbildes Tafelberg (Sternbild) (lat. Mensa) in der Nomenklatur der Fixsterne

Men ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Men (Bildhauer), altägyptischer Bildhauer und Baumeister
 Alexander Wladimirowitsch Men (1935–1990), russisch-orthodoxer Religionsphilosoph und Priester

MEN steht für:
 Multiple endokrine Neoplasie in den Typen MEN 1, MEN 2A und MEN 2B
 Manchester Evening News
 Ministerstwo Edukacji Narodowej, das polnische Bildungsministerium
 MEN – Metallwerk Elisenhütte, ein Rüstungsunternehmen
 Musée d’ethnographie de Neuchâtel, Schweizer ethnografisches Museum

Mên ist:
 der 20. Buchstabe des armenischen Alphabets, siehe Մ

men steht für:
 Mende (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Mande-Sprachen

Siehe auch:
 Man
 Meen
 Menn
 Mmen

Abkürzung